Tyrannosaurus rex, een dinosauriër
 Tyrannobdella rex, een bloedzuiger
 T. Rex, een muziekgroep
 T-Rex, een driewielige motorfiets